Das Panier ([], von lateinisch baneria „Feldzeichen“) steht für:
 Banner (Fahne) (altertümlich)
 ein Spruchband im Wappen, das Kriegsgeschrei

Die/der Panier ([], zu französisch pain „Brot“) steht für:
 Panierung (österreichisch und bairisch), siehe Panade (Umhüllung)

Der Panier ([], französisch panier „Korb“) steht für:
 Reifrock

Siehe auch:
 Hasenpanier, eine Redewendung
 Quartier du Panier in Marseille
 Panir, indischer Frischkäse
 Panjer
 Pannier
 Banier